Del Solar peut se référer à :

Patronyme 
  (1859-1921), militaire chilien ;
  (19XX-1986), acteur argentin ;
  (1930-2014), footballeur péruvien ;
  (1957-), femme politique péruvienne ;
  (1977-), footballeur péruvien ;
 Gabriela Pérez del Solar (1968-), volleyeuse péruvienne ;
  (1901-1985), écrivain chilien ;
 José del Solar (1967-), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Lourdes Mengoza del Solar (1958-), femme politique péruvienne ;
  (1975-), skipper olympique chilien ;
 Mercedes Marín del Solar (1804-1866), poète chilienne ;
 Ramón Rodríguez del Solar (1977-), footballeur péruvien ;
 Salvador del Solar (1970-), homme politique péruvien.

Toponymie 
 Le , col en Antarctique ;
 , ancienne seigneurie de la comarque de Cameros en Espagne.